Worth Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Worth Township du comté de Cook.
 Worth Township du comté de Woodford.

Indiana 
  du comté de Boone.

Iowa 
 Worth Township du comté de Boone.

Michigan 
  du comté de Sanilac.

Pennsylvanie 
 Worth Township du comté de Butler.
 Worth Township du comté de Centre.
  du comté de Mercer.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships